El Incidente de la Bandera Roja (japonés: 赤旗 事件 Akahata Jiken) se refiere a una manifestación política que ocurrió en Tokio (Japón) el 22 de junio de 1908.

En el clima político mixto a finales de la Era Meiji, comienzos de la Era Taishō, el activista político y anarquista celebrado, Koken Yamaguchi, fue liberado de un tiempo en prisión. Su liberación fue recibida por una multitud de personas ondeando banderas rojas con eslóganes anarcocomunistas como Museifu Kyōsan (無政府共産 "anarcocomunismo") y Kakumei (革命 "revolución") y un coro de canciones comunistas. La policía atacó y suprimió la pequeña manifestación, y diez activistas prominentes, incluyendo Ōsugi Sakae, Hitoshi Yamakawa, Kanno Sugako, y Kanson Arahata fueron arrestados.

En unos casos judiciales después, la mayoría de los arrestados fueron declarados culpables y recibieron sentencias de un año o más, con Ōsugi recibiendo el plazo de prisión más largo. A pesar de que esto sea un acontecimiento relativamente menor en la historia complicada de la política Meiji, ganó atención más tarde cuando el encarcelamiento de ciertos miembros de esta trifulca (Sakae, Yamakawa y Arahata) se protegieron de haberse implicado en una protesta mucho más prominente, el Caso Kōtoku, el cual resultó en un número de los activistas que atendieron, a ser ejecutados.

Este incidente marcó el inicio de la lucha del gobierno imperial japonés contra el movimiento socialista en Japón.

Véase también 
 Caso Kōtoku
 Katsura Taro
 Kanson Arahata
 Kanno Sugako

Anarquismo en Japón
Política del Imperio del Japón